Coaster – servizio ferroviario suburbano della contea di San Diego
Coaster – undicesimo album della band punk rock statunitense NOFX
Toyota Coaster – minibus prodotto dalla Toyota